Diese Liste zählt alle Personenbahnhöfe und -haltepunkte in Sachsen-Anhalt auf, die im Regelverkehr bedient werden.

Aufbau 
Name
Gibt den Namen des Bahnhofes oder des Haltepunktes an.

Landkreis / Stadt
Es gelten die Zugehörigkeiten zu den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten. Die Kürzel entsprechen den Kfz-Kennzeichen.

Verkehrsverbund
Gibt den Namen des zuständigen Verkehrsverbundes an. Die Verkehrs- und Tarifgemeinschaft Ostharz ist zwar im Landkreis Harz aktiv, jedoch ausschließlich im Bus- und Straßenbahnverkehr.
 Der MDV (Mitteldeutscher Verkehrsverbund) umfasst dabei die Großregion Halle-Leipzig und ist damit länderübergreifend. Die Bahnhöfe die dem MDV angehören, sind hier mit dem Stand 1. August 2009 angegeben.
 marego (Magdeburger Regionalverkehrsverbund) umfasst den Norden von Sachsen-Anhalt. Grenzen sind dabei im Norden die Landesgrenze, im Südwesten Oschersleben, im Süden Könnern und im Osten Loburg.

Kategorie
Die Bahnhofskategorie entspricht dem Stand 1. Januar 2014 und ist nur für Bahnhöfe der DB Station&Service AG verfügbar. Es gelten dabei die seit 2011 neugestalteten Stufen (1= wichtig und kostenintensiv; 7 = Haltepunkt von geringer Bedeutung)

Zuggattungen
Die fünf nachfolgenden Spalten geben an, von welchen Zuggattungen die Halte jeweils bedient werden (Stand: Fahrplan Oktober 2009). Die einzelnen Kürzel beziehen sich auf die Gattungen der DB AG sowie vergleichbaren Zuggattungen anderer Betreiber:
 ICE = Intercity-Express
 IC = InterCity und EuroCity
 RE = Regional-Express
 RB = Regionalbahn
 S = S-Bahn

Strecke
Diese Spalte gibt die anliegenden Eisenbahnstrecken an. Dabei werden lediglich die Strecken genannt, die auf diesem Abschnitt noch in Betrieb sind.

Anmerkungen
In dieser Spalte werden sonstige Anmerkungen, die nicht aus den restlichen Spalten hervorgehen, angegeben.

Bahnhöfe und Haltepunkte (Normalspur)

Bahnhöfe und Haltepunkte der Harzer Schmalspurbahnen

Siehe auch 
 Liste der stillgelegten Eisenbahnstrecken in Sachsen-Anhalt
 Liste der Eisenbahnlinien in Sachsen-Anhalt

Literatur

Weblinks 

 Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (NASA)
 Website bahnhof.de, DB Station&Service

Einzelnachweise 

!
Sachsen-Anhalt